Lesná est un toponyme qui peut désigner :

Lesná, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Lesná, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Lesná, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Lesná, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Voir aussi 
  , liste plus complète en tchèque

Homonymie de localités en  Tchéquie